Михаил Вишневецкий:
 Вишневецкий, Михаил Александрович (1529—1584) — князь из рода Вишневецких, запорожский гетман (1569—1574).
 Вишневецкий, Михаил Васильевич (ум. ок. 1517) — политический и военный деятель Великого княжества Литовского, первый князь Вишневецкий.
 Вишневецкий, Михаил Корибут (1640—1673) ― король Польши и глава Речи Посполитой, сын Иеремии Вишневецкого.
 Вишневецкий, Михаил Михайлович (ум. 1615) — крупный литовско-русский князь-магнат, староста овруцкий.
 Вишневецкий, Михаил Прокофьевич (1801—1871) — художник, академик портретной и исторической живописи Императорской Академии художеств.
 Вишневецкий, Михаил Серваций (1680—1744) — князь государственный и военный деятель Великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой (в т. ч., гетман и канцлер литовский и др.).